El término internacionalista puede referirse a:

 Alguien versado en relaciones internacionales.
 Alguien versado en derecho internacional.
 Un partidario del internacionalismo.